A. J. Griffin (1988-), lanceur américain de la ligue majeure de baseball ;
 A. J. Griffin (2003-), joueur américain de basket-ball ;
Griffin
Homonymie